Młyńska Góra – wzniesienie w Beskidzie Wyspowym
 Młyńska Góra – wzniesienie na Wzniesieniach Szczecińskich